В Военно-воздушных силах СССР существовало два 286-х истребительных авиационных полка:

 18-й истребительный авиационный полк
 18-й истребительный авиационный полк ВМФ

История переименований 
 18-й истребительный авиационный полк — сформирован 20 июня 1938 года в ВВС Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. 8 августа 1942 года передан из ВВС в состав ПВО ТС и был переименован в 18-й истребительный авиационный полк ПВО. 29 января 1952 года передан из ПВО ТС в состав ВВС и был обратно переименован в 18-й истребительный авиационный полк. 1 сентября 1960 года в связи с созданием истребительно-бомбардировочной авиации и оснащением новыми самолётами Су-7Б для решения новых боевых задач был переименован в 18-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк. 11 ноября 1976 года в связи с изменением наименований был переименован в 18-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков. 15 октября 1981 года был переименован в 89-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков. В связи с перевооружением на самолёты Су-24 1 декабря 1982 года переименован в 89-й бомбардировочный авиационный полк.

 18-й истребительный авиационный полк ВМФ — переименован 1 ноября 1947 года из 9-го истребительного авиационного Клайпедского Краснознамённого ордена Ушакова полка ВМФ. 1 февраля 1957 года передан из авиации ВМФ в войска ПВО, в составе 90-й иад (бывшей 11-й шад ВВС КБФ), вошёл в Таллинскую дивизию ПВО. Переименован в 18-й истребительный авиационный полк ПВО (второго формирования). 10.06.1960 г. расформирован в Таллинской дивизии ПВО (аэродром Рапла).